Sophia van Beieren (1376 - Pressburg, 26 september 1425) was een dochter van Johan II van Beieren en Catharina van Gorizia en groeide op op het slot van haar oom Frederik in Landshut.

Op 2 mei 1389 huwde zij met Wenceslaus IV van Bohemen, waardoor zij koningin van Bohemen en Duits koningin werd. Hun huwelijk zou kinderloos blijven en mede daarom werd het koningspaar pas op 11 maart 1400 gekroond. Sophie zou een teruggetrokken leven leiden op haar landgoederen die ze als bruidsschat had ontvangen. In 1404 zou ze een aanhangster worden van Johannes Hus en zou zijn leer aan het hof verdedigen. Na het overlijden van haar echtgenoot in 1419, moest ze zich tegenover de paus verdedigen op beschuldiging van hekserij. Maar keizer Sigismund zou haar nog hetzelfde jaar aanstellen als landvoogd over Bohemen, waar inmiddels een burgeroorlog woedde. Na een half jaar zou ze zich vestigen in Pressburg waar ze tot haar dood zou verblijven. Ze werd begraven in de St. Martinsdom te Pressburg.

Externe links 
 Stamboom op Genealogy.eu van Miroslav Marek

Referenties
 

Huis Beieren-München
Partner van de koning van Duitsland
Partner van de koning van Bohemen
Gravin en hertogin van Luxemburg
Persoon in de 14e eeuw
Persoon in de 15e eeuw